«St. Louis Blues» — американская песня.

По жанру эта песня — блюз. Написана она была много сделавшим для популяризации музыки сонграйтером Уильямом Кристофером Хэнди. Опубликована впервые была в 1914 году.

В 2008 году сингл с этой песней в исполнении Луи Армстронга (вышедший в 1929 году на лейбле Okeh Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Кроме того, песня, в частности, вошла (в исполнении Бесси Смит от 1925 года) в составленный журналом «Тайм» в 2011 году список All-TIME 100 Songs (список 100 лучших песен с момента основания журнала «Тайм»). По утверждению журнала, большинство людей именно эту версию назовут стандартной.

Примечания 

Песни 1914 года
Синглы 1925 года
Синглы 1929 года
Песни Билли Холидей